Le terme disponibilité peut faire référence à :
 la disponibilité d'un équipement ou d'un système, en particulier dans le domaine de l'informatique ;
 les fonds disponibles d'un organisme, ou liquidités, ou trésorerie disponible ;
 une position des fonctionnaires français .